Russo ima više značenja:
 Russo, Avellino
 Russo, Messina